Мурзе́нко — украинская фамилия. Известные носители:
 Мурзенко, Владимир Григорьевич (1937—2017) — шахтёр, Герой Социалистического Труда, Герой Украины.
 Мурзенко, Константин Владиславович (род. 1969) — режиссёр, сценарист и актёр.
 Мурзенко, Юлиан Николаевич (1930—2008) — советский учёный в области строительства.